Тана Маскарели (Бобовишћа, 1908 — Сплит, 10. новембар 1991) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е▲
|-
| 1947. || Славица || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е▲
|-
| 1952. || У олуји || Мајка 
|-
| 1959. || Влак без возног реда || Јолина жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е▲
|-
| 1960. || Рат || /
|-
| 1961. || Узаврели град || Јовицина мајка
|-
| 1961. || Степенице храбрости || Кројачица Ивић
|-
| 1962. || Козара || Маринкова мајка 
|-
| 1964. || Свануће || Мајка
|-
| 1964. || Лито виловито || Шјора Марија (као Тања Остојић-Маскарели)
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице || Матина матер
|-
| 1965. || Кључ || Амалија Јурак, болесна старица (сегмент „Чекати”) (као Тана Маскарели-Остојић)
|-
| 1965. || Човик од свита || Шјора Луце, жена с магарцем
|-
| 1966. || Винету и његов пријатељ стари Фајерхенд ||
|-
| 1968. || Одисеја || 
|-
| 1968. || Опатица и комесар || Сестра Настојница
|-
| 1969. || Битка на Неретви || Избеглица
|-
| 1969. || -{La cattura}- ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто (ТВ серија) || Жена на полночки / Сиромашна жена
|-
| 1971. || Деветнаест дјевојака и један морнар || Сељанка
|-
| 1971. || Овчар || Мајка (као Тана Остојић-Маскарели)
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || Баба Анђука
|-
| 1972. || Први сплитски одред || Старица која прави сир
|-
| 1972. || Девето чудо на истоку || /
|-
| 1973. || Сутјеска || Старица која дочекује Тита
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... || Антица
|-
| 1975. || Муке по Мати || Мајка (као Тања Маскарели-Остојић)
|-
| 1975. || Капелски кресови (ТВ серија) || Ангелина
|-
| 1976. || Капетан Микула Мали (ТВ серија) || Бака
|-
| 1976. || Клара Домбровска (ТВ филм) || Ката (као Тана Маскарели-Остојић)
|-
| 1977. || Усијане главе (ТВ серија) || Бака са овцом
|-
| 1977. || Летачи великог неба || Бака која неда козу
|-
| 1978. || Око (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Судите ме (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Прах (ТВ филм) || /
|-
| 1980 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Сервантес из Малог миста || Анђина матер
|-
| 1985. || Од петка до петка || /
|-
| 1989. || Време чуда || Мајка (као Тања Маскарели-Остојић)
|-
| 1989. || Време чуда (ТВ мини серија) || Мајка
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1908.
Умрли 1991.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Сплићани